Seven Swans — четвёртый студийный альбом американского автора-исполнителя и мультиинструменталиста Суфьяна Стивенса, изданный 16 марта 2004 года на лейблах Sounds Familyre и Asthmatic Kitty.

История 
В четвертом студийном альбоме Стивенса представлены песни на христианские духовные темы, такие фигуры, как Авраам и Иисус Христос. Это в основном «пышные акустические композиции» с банджо Стивенса.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: AllMusic, Pitchfork, Uncut, The Guardian, Spin. Он получил 87 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Список треков 
Все треки написаны Стивенсом.
 «All the Trees of the Field Will Clap Their Hands» — 4:14
 «The Dress Looks Nice on You» — 2:32
 «In the Devil’s Territory» — 4:57
 «To Be Alone with You» — 2:44
 «Abraham» — 2:33
 «Sister» — 6:00
 «Size Too Small» — 3:04
 «We Won’t Need Legs to Stand» — 2:12
 «A Good Man Is Hard to Find» — 3:16
 «He Woke Me Up Again» — 2:43
 «Seven Swans» — 6:33
 «The Transfiguration» — 5:18

Bonus 7"
 «I Went Dancing with My Sister»
 «Waste of What Your Kids Won’t Have»

Seven Swans Reimagined 
29 марта 2011 года на лейбле On Joyful Wings была издана новая версия альбома (продолжительностью 60 мин 29 сек) с новыми музыкантами

Список треков

Примечания

Ссылки 
 Rough Trade official website

Альбомы Суфьяна Стивенса
Альбомы Asthmatic Kitty
Концептуальные альбомы
Альбомы христианской музыки США